parch (grzybica woszczynowa) – grzybica głowy
 parch – grupa chorób roślin